Зигль, Сигль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Зигль, Зигрун (род. 1954) — восточногерманская легкоатлетка.
 Зигль, Патрик (род. 1976) — чешский футболист, полузащитник.
 Зигль, Хорст (род. 1969) — чехословацкий и чешский футболист, нападающий.